O Campeonato Gaúcho de Rugby de 2017 da 1ª divisão está sendo disputado entre seis equipes, de 11/03/2017 até 17/06/2017. O regulamento prevê um turno único com as quatro melhores colocadas disputando semifinais e finais, enquanto os dois últimos disputaram a 5ª colocação, sem previsão de definição de repescagem para a 2º Divisão de 2018.

Originalmente seriam oito equipes, alterando o calendário original (de seis equipes) mas, com a desistência do Centauros (que optou por jogar a 2ª Divisão de 2017), e a fusão entre Serra e Caxias (antigo Walkirians Rugby), que criaram o (nome provisório) SC Rugby, com sede em Caxias do Sul , o torneio foi reduzido para seis equipes, com a estreia do recém promovido Universitário Rugby Santa Maria (URSM).

FASE DE GRUPOS

Classificação Fase de Grupos

FASE FINAL

Semifinais

Finais - 17/06/2017 (Estádio da Montanha)

Decisão do 5º Lugar 
Brummers - URSM (cancelado pela FGR)

Decisão do 3º Lugar 
Charrua 21 - 25 SC Rugby

Final 
Farrapos 39 - 20 San Diego

Farrapos campeão gaúcho invicto (octacampeão, 2010-17)

Legendas das Tabelas 
Pts - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; D - Derrotas; PBO - ponto-bônus ofensivo (4 tries ou mais na mesma partida); PBD - Ponto-bônus defensivo (Derrota por 7 ou menos pontos de diferença);

PP - Pontos pró; PC - Pontos contra.

Pontuação 
Vitória - 4 pontos

Empate - 2 pontos

Derrota - 0 pontos

Ponto Bônus Ofensivo - 4 tries ou mais na mesma partida

Ponto Bônus Defensivo - Derrota por 7 pontos ou menos de diferença

Curiosidades 
Maior placar do campeonato: Farrapos 114-3 SC Rugby

Maior diferença de pontos: Farrapos 114-3 SC Rugby

Média de pontos por jogo na Fase de Grupos: 53,20 pontos por partida

Média de pontos por jogo na fase Final: 64,25 pontos por partida  

Média de pontos do campeonato: 55,53 pontos por partida  

Melhor ataque: Farrapos, 443 pontos 

Melhor defesa: Farrapos, 81 pontos 

Pior ataque: URSM, 63 pontos 

Pior defesa: SC Rugby, 299 pontos (pior média de defesa, Brummers, 43 pontos por jogo)

Campeonato Gaúcho de Rugby
Rugby de 2017 no Brasil